Euchemotrema fasciatum är en snäckart som först beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1940.  Euchemotrema fasciatum ingår i släktet Euchemotrema och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
fasciatum